Тринкома́ли́ (другое название — Тирикунамалая («Властелин Священной Горы»);  Tirikūṇamaḷaya,  Tirukōṇamalai) — город-порт на северо-восточном берегу Шри-Ланки, в 110 милях (250 км) от Канди. Также около города расположена военно-морская и военно-воздушная база Шри-Ланки.

Достопримечательности 
 горячие источники в Киннии
 морской порт
 индуистские храмы
 военно-морской музей
 Форт Фредерик
 Национальный парк «Пиджин айленд» (коралловый остров)

См. также 
 Сражение у Тринкомали

Примечания

Ссылки 
 Buddhist shrines in the Trincomalee district
 Trincomalee Temples Under Arakan Bhikkus